Adolf Mützelburg ist der Name folgender Personen:
* Adolf Mützelburg (Schriftsteller) (1831–1882), deutscher Schriftsteller
 Adolf Mützelburg (Kaufmann) (1870–1931), deutscher Bankkaufmann und Unternehmer